Beach Park ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beach Park (Illinois)
 Beach Park (Massachusetts)
 Beach Park (Tampa), Vorort von Tampa in Florida